The Way It Is:
 The Way It Is — музыкальный альбом Брюса Хорнсби (1986)
 The Way It Is — заглавная песня из одноимённого альбома Брюса Хорнсби
 The Way It Is — музыкальный альбом Гленна Хьюза (1999)
 The Way It Is — музыкальный альбом Кейши Коул (2005)
 The Way It Is — музыкальный альбом Сноуи Уайта (2005)